Dentingen ist der Name folgender Orte:

 deutscher Name von Denting, französische Gemeinde im Département Moselle
 Dentingen (Uttenweiler), Ortsteil der Gemeinde Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg